2 miejscowości w Polsce:
 Łażyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka
 Łażyn – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Solec Kujawski